Но, ន — двадцатая буква кхмерского алфавита, обозначает  переднеязычный носовой согласный из группы "О".

Подстрочная форма написания (тьенг но) в кхмерском, каннада и балийском:

Кхмерский алфавит
Буквы пали